Wilchowe (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wilchowe (Blahowischtschenske), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske
 Wilchowe (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw

 Wilchowe (Schtschastja), Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja